Eugène hace referencia a:

 Eugène Delacroix, pintor francés;
 Eugène Ionesco, escritor rumano;
 Eugène de Beauharnais
 Eugène Labiche
 Eugène Boudin